Solt, város Bács-Kiskun megyében
Solt, keresztnév
Solt, más néven Zolta fejedelem
Solt szék
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye